Русские старожилы — первые русские поселенцы Русского Севера, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки и их потомки, часто испытавшие смешение с местными этносами. Среди русских старожилов могут выделяться потомки от смешанных браков русских промышленников, гражданских и военных поселенцев с индианками, эскимосками, алеутками и другими коренными народами Америки, Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Название «русские креолы» преобладало на территориях Русской Америки (Аляска, Форт-Росс, Калифорния) в XVIII — XIX веках. В настоящее время наиболее известна русскоязычная креолизированная группа Командорских островов (Россия); генетические и языковые следы креолизации обнаруживаются во многих сибирских ареалах древнего расселения русских, а также среди многих сибирских народов (якуты, эвенки и др.). Например, «русские креолы», поселившиеся на Камчатке, называли себя узонами — по наименованию вулкана Узон, около которого они расселились.

Определение 

Понятие «старожилы» охватывает, как первопоселенцев с XI века Русского Севера (поморов), так и, преимущественно, старинных поселенцев за пределами европейской части России (сибиряков, камчадалов и других).

Под процессом русской креолизации понимаются межрасовые контакты (сексуальные, бытовые, языковые и культурные) между собственно русскими (как правило мужчинами, принадлежавшими к северной ветви европеоидной расы) и женщинами автохтонных групп (принадлежащих к монголоидной расе) с последующим образованием смешанных физиологических групп, тяготеющих к русской культуре в языковом и религиозном плане. Слово «креол» попало в русский язык из испанского ещё в конце XVIII века, когда русские достигли южного предела своей колониальной экспансии в Русской Америке, столкнувшись с северной границей испанских владений в центральной части штата Калифорния. Во всех европейских колониях того времени практика креолизации имела крайне распространённый характер из-за нехватки, а иногда и полного отсутствия, белых женщин, хотя отношение к подобному явлению со стороны метрополии и особенно законодательства были очень различны. Так в португальских колониях метисация европейских, азиатских, африканских и индейских групп поощрялась либеральной королевской властью вплоть до массового ввоза миноритарных групп собственно в Португалию. Практически такая же ситуация была и в испанских колониях с тем лишь отличием, что в процессе смешения несколько меньше участвовали азиатские и африканские элементы. Во французских колониях в целом метисация воспринималась как вынужденная необходимость, хотя на бытовом уровне отношение к ней было как минимум толерантным. При этом центральная королевская власть в Париже делала некоторые попытки ограничить в правах  группы или по крайней мере «указать им их место» в колониальной иерархии согласно колониальному менталитету той эпохи. С этой целью был создан так называемый «Чёрный кодекс» (Код Нуар), условно разделивший население колоний на три группы: белые, чёрные и цветные (жан-де-кулёр). Несмотря на это, местные институты (к примеру, пласаж, в штате Луизиана) продолжали способствовать дальнейшему межрасовому смешению. Но если на территории тропической Луизианы белые больше контактировали с неграми, то на северной оконечности Новой Франции (Квебек) французские колонисты имели дело в первую очередь с индейцами. Слово креол имеет романское происхождение: лат. creare «создавать», > исп. criar «взращивать» (особенно детей смешанного цветного происхождения в качестве домашних слуг), «разводить» (в том числе рабов) > criado: «выращенный», «воспитанный» (домашний слуга, раб), также criollo (креол — человек, выросший в колонии и имеющий смешанное происхождение); фр. «creole», франко-креольск. «kweyol».

Креолизация на территории Русской Америки отличалась от латиноамериканской в первую очередь относительно небольшими масштабами и скорее напоминала сходный процесс во Французской Канаде (см. канадские метисы) или на территории первых британских колоний (см. история Покахонтас). И действительно, автохтонное население всех владений Российской империи в Сибири и Северной Америки не превышало 2 млн человек, тогда как в одной только тропической Мексике испанцам пришлось столкнуться с 10-миллионной цивилизацией майя. Поэтому русские креольские группы никогда не были особенно многочисленны.

История 

Процесс креолизации и метисации в славянском ареале начался в период освоения Сибири, Дальнего Востока, Аляски. Среди казаков, в Средней Азии и на Кавказе религиозные барьеры христианства и ислама стали препятствием для процесса креолизации. Совсем иная ситуация сложилась в регионах Севера. Здесь креолы были крещены и занимали более высокое положение, чем коренные жители. Многие находились на службе в Русско-Американской компании, осваивая неизвестные земли. Креолом был сын первого руководителя компании Александра Баранова — Антипатр. Креол Терентьев в 1842 году издал в Новоархангельске свой атлас Аляски. В год продажи Аляски число креолов в русских колониях было около двух тысяч. Некоторые из креолов перешли на службу в Аляскинскую компанию, переехали в Сан-Франциско, где находилось её центральное управление.

См. также 

 Сибиряки
 Затундренные крестьяне
 Камчадалы
 Походчане
 Русскоустьинцы
 Якутяне
 Гураны
 Креолы
 Алеутско-медновский язык
 Русскоязычные
 Метисация
 Дети фестиваля

Примечания

Ссылки 
 Сергей Марков. «Летопись Аляски»

Исторические общины русского зарубежья
Субэтносы русского народа
Народы Сибири
Народы США
Национальные меньшинства
Аляска
Командорские острова
Русская Америка